Castres, Aisne
 Castres, Tarn
‎